По́ляк — фамилия. Носители:

 Поляк, Абрам Борисович (1902—1996) — советский шахматист.
 Поляк, Авраам (1910—1970) — израильский историк.
 
 
 Поляк, Владислав Николаевич (род. 1975) — украинский предприниматель, политик. 
 Поляк, Войцех (род. 1964) — польский прелат.
 Поляк, Григорий Львович — издатель третьей волны эмиграции в США.
 Поляк, Евсей Исаакович (1908—1970) — советский шахматист.
 Поляк, Лидия Моисеевна (1899—1992) — литературовед.
 Поляк, Лион Моисеевич (более известен под фамилией Измайлов; род. 1940) — писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады.
 Поляк, Майя (род. 1983) — хорватская волейболистка.
 Поляк (Швыдкая), Марина Александровна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Поляк, Михаил Борисович (род. 1963) — израильский математик, профессор Техниона.
 Поляк, Михаил Наумович (1948—1995) — советский и российский актёр.
 Поляк, Мирослав (1944—2015) — югославский ватерполист.
 Поляк, Сергей Фёдорович (1975—1994) — украинский художник.
 Поляк, Эльжбета (род. 1959) — польский политик.

См. также 
 
 
 Полякин
 Поляки